Cristian Villanueva (General Roca, Río Negro, 25 de diciembre de 1983) es un futbolista argentino que se desempeña como lateral izquierdo. Actualmente juega en Villa del Parque de Casbas de la Liga de Tres Lomas.

Clubes

Estadísticas 
 Actualizado hasta el 1 de abril de 2020.

Palmarés

Enlaces externos 
Ficha en transfermarkt
Ficha en soccerway
Ficha en livefutbol.com
Ficha en BDFA

Futbolistas del Club Olimpo
Futbolistas del Club Social y Deportivo Roca